Bumpass peut désigner :
Le Bumpass Hell Trail, un sentier de randonnée de Californie.
Bumpass Mountain, un sommet de Californie.
Rodger Bumpass, un acteur américain.